I Am Not (стилизуется как I am NOT) — дебютный мини-альбом южнокорейского бойбенда Stray Kids. Был выпущен 26 марта 2018 года лейблом JYP Entertainment при поддержке Iriver. Дебютный шоукейс Stray Kids Unveil: Op. 01: I Am Not был проведён днём ранее.

Трек-лист

Чарты

Примечания 

Мини-альбомы 2018 года
Альбомы iriver
Альбомы JYP Entertainment
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы IRIVER